Walter White (1882–1950) – angielski polityk, członek parlamentu w latach 1695-1702 oraz 1705
 Walter White (1864–??) – angielski piłkarz
 Walter White (1882–1950) – szkocki piłkarz
 Walter Francis White (1893-1955) – amerykański aktywista praw człowieka
 Walter S. White (1917-2002) – amerykański architekt zajmujący się również wzornictwem przemysłowym
 Walter White (ur. 1951) – amerykański gracz futbolu
 Walter White – postać fikcyjna, główny bohater amerykańskiego serialu Breaking Bad

Zobacz też